Ранджана (китула, ланцза, ланьджа) — одна из индийских письменностей, абугида, развившаяся в XI веке из письма брахми. Первоначально использовалась для записи текстов на неварском языке, однако впоследствии распространилась с религиозными (в первую очередь тантрическими) текстами в монастырях Индии, Тибета, прибрежного Китая, Монголии и Японии.

Направление письма — слева направо, однако в разновидности, использовавшейся в Кутакшаре, запись производилась сверху вниз. Рассматривается как каллиграфическая форма непальских письменностей, а в Тибете — также как один из декоративных шрифтов.

Буквы

Цифры

Развитие 

Ранджана является одной из письменностей группы брахми и имеет ряд черт, сближающих её с североиндийским письмом деванагари, широко распространенным в Индии, а также в Непале. Ранджана использовалась в монастырях, принадлежащих направлениям буддизма ваджраяна и махаяна. Наряду с прачалитом считается одной из собственно непальских систем письма.

Произведением искусства является записанная золотыми буквами Арья Аштасахасрика Праджняпарамита Сутра — одна из священных книг буддизма. Она была создана в 1215 году н. э. (345 по непальскому летоисчислению) монахом (бхикшу) Анандой Капитанагарой.

Использование 

Письменность используется преимущественно для записи неварского языка и иногда — для записи санскрита. В махаяне и ваджраяне ей записываются различные мантры, включая известную «Ом мани падме хум» Авалокитешвары, мантру Арья Тары «Ом таре туттаре туре сваха» и мантру Манджушри «Ом ара па чана дхи». Письменность также использовалась в индуистских манускриптах.

В Тибете ранджана известна под названием ланца и использовалось для записи санскритских первоисточников.

Возрождение 

Ранджана вышла из употребления в середине XX века, однако сравнительно недавно начался резкий рост её использования. В настоящее время она используется многими местными администрациями, в частности столицы Непала Катманду, Лалитпура, Бхактапура, Тхими, Куртипура, Банепа, а также на вывесках, открытках и т. д. В долине Катманду действуют постоянные программы и курсы, популяризующие неварский язык и письменность. Ранджана поддерживается движением по возрождению неварского языка, используется в заголовках газет и веб-сайтов. Существует германо-непальский проект по консервации манускриптов, написанных ранджаной.

Существует проект включения ранджаны в стандарт Юникод.

Литература

Ссылки 
 Информация о письменности ранджана
 Ранджана на сайте Omniglot
 Проект кодировки ранджаны в стандарте Юникод
 Информация о непальских письменностях
 Фотографии записанных ранджаной манускриптов
 Таблица символов

Индийское письмо
Письменности Южной Азии
Абугиды